Bob Burns'' puede referirse a:

 Bob Burns (1890-1956), actor y comediante musical estadounidense.
 Bob Burns''' (1950-2015), baterista estadounidense y músico original de la banda Lynyrd Skynyrd.